Penki () ist ein russischer Ortsname:
 Penki (Altai), Dorf in der Region Altai
 Penki (Brjansk), Dorf in der Oblast Brjansk
 Penki (Iwanowo, Kineschma), Dorf im Rajon Kineschma, Oblast Iwanowo
 Penki (Iwanowo, Palech), Dorf im Rajon Palech, Oblast Iwanowo
 Penki (Iwanowo, Priwolschsk), Dorf im Rajon Priwolschsk, Oblast Iwanowo
 Penki (Iwanowo, Putschesch),. Dorf im Rajon Puschesch, Oblast Iwanowo
 Penki (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Penki (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Skungirren, 1938–1946 Scheunenort, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Penki (Kirow), Dorf in der Oblast Kirow
 Penki (Kostroma, Antropowo), Dorf im Rajon Antropowo, Oblast Kostroma
 Penki (Kostroma, Ostrowskoje), Dorf im Rajon Ostrowskoje, Oblast Kostroma
 Penki (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Penki (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod
 Penki (Pensa), Dorf in der Oblast Pensa
 Penki (Perm), Dorf im Rajon Perm, Region Perm
 Penki (Perm, Dobrjanka), Dorf im Rajon Dobrjanka, Region Perm
 Penki (Perm, Kischert), Dorf im Rajon Kischert, Region Perm
 Penki (Rjasan), Dorf in der Oblast Rjasan
 Penki (Tambow), Dorf in der Oblast Tambow
 Penki (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir

Siehe auch: Benxi, Stadt in der Provinz Liaoning, China